Östansjö är namnet på flera orter i Sverige:

 Östansjö, Hallsbergs kommun
 Östansjö, Härjedalens kommun
 Östansjö, Söderhamns kommun
 Östansjö, Örnsköldsviks kommun
 Östansjö, Sundsvalls kommun
 Östansjö, Rättviks kommun
 Östansjö, Jokkmokks kommun

Se även
Österbyn och Östansjö